Zaryte – wieś w woj. lubelskim, w pow. ryckim, w gminie Kłoczew 

 Zaryte – część Rabki-Zdrój